Фёдор Хомяков:
 Хомяков, Фёдор Васильевич (1886—?) — советский изобретатель и рационализатор, лауреат Сталинской премии.
 Хомяков, Фёдор Тимофеевич — генерал-поручик, участник Северной войны и русско-шведской войны 1741—1743.